В квалификации на чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2011 будут участвовать 25 команд. Семь из них квалифицируются автоматически, остальные сборные из дивизиона A будут соревноваться за девять оставшихся мест. Квалификация пройдёт в два этапа: квалификационный раунд, в котором отберутся восемь команд, и дополнительный квалификационный раунд, победитель которого также будет участвовать в чемпионате.

Квалификационный раунд 
В квалификационном раунде участвуют 18 команд, разделённых на четыре группы по пять и по четыре сборных. Они проведут по два матча между собой, дома и на выезде. Занявшие первые и вторые места квалифицируются на чемпионат Европы. Остальные команды проходят в дополнительный квалификационный раунд, в котором определится ещё одна квалифицированная сборная.

Жеребьёвка

Результаты

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Дополнительный квалификационный раунд 
В дополнительном квалификационном раунде участвуют десять команд, разделённых на две группы по пять сборных. Они играют по матчу друг с другом. Победители групп выходят в финал этого раунда, где по результату двух матчей дома и на выезде определяют оставшуюся квоту на чемпион Европы.

Группа А

Группа В

Финал

Ссылки 
 Квалификация на сайте FIBA Европа 

2011 год в баскетболе
2010 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 2011 году
Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2011